

Aziende 
 Tesch und Stabenow – azienda leader del mercato dei prodotti chimici tra il 1924 e il 1945 in Germania, distributrice dello Zyklon B usato nei campi di sterminio

Persone 
 Aylton Cardoso Tesch – ex cestista brasiliano
 Bruno Tesch – chimico e imprenditore tedesco
 Marilyn Tesch – ex tennista australiana